Тьялинг Гудемуд (, 2 марта 1971 года — 7 мая 2016 года) — голландский шашист, шашечный композитор, тренер, организатор турниров, популяризатор игры, видеоблогер. Считался одним из сильнейших игроков в фризские шашки 

Неоднократный призёр Чемпионата Нидерландов по быстрым шашкам (nl) (3 место в 2001 году и 2 место в 2002 году).

В историю шашечной игры вошёл как автор идеи общемирового шашечного курса, официально признанных Всемирной федерацией шашек (ФМЖД, для которого написаны учебные пособия «Course In Draughts» и «The Art Of Winning»). «Course In Draughts» был переведен на несколько мировых языков. Международный гроссмейстер Юрий Аникеев пишет: 

Тьялинг Гудемуд 22 года вел шашечную рубрику в газете  Friesch Dagblad

Выступал за клубы DamCombinatie Fryslan, De Oldehove, De Rûge Wolf, De Toer Grou, Het Noorden, Killer club, Rinsumageest. Мастер ФМЖД, FMJD-Id: 10263.

Скоропостижно скончался 7 мая 2016 года.

Примечания

Литература 
  Tjalling Goedemoed. A course in draughts: a guide for beginning and more advanced players of the international game of 10 x 10 draughts (2008)
 Tjalling Goedemoed. The Art of Winning: The Beauty of the Game of Draughts (2015)

Ссылки 
 Результаты и партии в базе турниров KNDB (Федерации шашек Нидерландов) 
 профиль на сайте ФМЖД 
 профиль в базе данных шашечных композиторов
 Course In Draughts — by Tjalling Goedemoed на сайте ФМЖД
 The Art Of Winning — by Tjalling Goedemoed  на сайте ФМЖД
 канал Тьялинга Гудемуда на YouTube 
 Некролог от Bob Nuys, voorzitter De Oldehove  

Мастера ФМЖД
Шашисты Нидерландов
Шашечные композиторы Нидерландов